Гарпія

 Гарпії — у давньогрецькій міфології богині вихору.
 Гарпія — назва декількох видів хижих птахів: гарпія велика (Harpia harpyja), гарпія філіппінська (Pithecophaga jefferyi), гарпія новогвінейська (Harpyopsis novaeguineae) та гарпія гвіанська (Morphnus guinensis).
 Гарпієві крилани — рід кажанів в Індії та на Малайському архіпелазі.
 Гарпія (переносно) — люта, сварлива жінка.

Джерела 

 Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука. — 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1977 — 776 с.; стор. 141.